La Ferrière-au-Doyen ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Ferrière-au-Doyen (Calvados), Département Calvados
 La Ferrière-au-Doyen (Orne), Département Orne